колоквијални назив за српску аутономну област (1991—1992), која се званично називала:
 Аутономна област Славонија, Барања и Западни Срем (јун 1991 — септембар 1992)
 Српска област Славонија, Барања и Западни Срем (септембар 1991 — фебруар 1992)
 регионални назив за најисточнији део Републике Српске Крајине (1992—1995)
 Источна Славонија, Барања и Западни Срем (1995—1998), посебан српски ентитет на простору Хрватске
 Прелазна управа Уједињених нација за Источну Славонију, Барању и Западни Срем (1996—1998)

Види још 
 Западни Срем (вишезначна одредница)